Enes ist ein männlicher Vorname arabischer Herkunft.

Vorkommen und Bedeutung 
Enes kommt sowohl im slawischen Sprachraum als auch in der Türkei und in Albanien als männlicher Vorname vor. Die arabische Form des Namens ist Anas () mit der Bedeutung „Freundlichkeit“, „Wohlwollen“.

Die weibliche Namensform ist Enese.

Namensträger 

 Enes Acarbay (* 1992), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Enes Can Akgün (* 1995), französisch-türkischer Fußballspieler
 Enes Yasin Akyol (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Enes Bilalović (Enki Bilal; * 1951), französischer Comiczeichner, Illustrator und Filmregisseur serbischer Herkunft
 Enes Eser (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Enes Kanter (* 1992), Basketballspieler
 Enes Karić (* 1958), Islamwissenschaftler und Politiker in Bosnien-Herzegowina
 Enes Kubat (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Enes Küc (* 1996), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Raimundo Enes Meira (1866–1946), portugiesischer Offizier, Kolonialverwalter und Politiker
 Enes Meral (* 2000), deutsch-türkischer Rapper, bekannt als Mero
 Enes Novinić (* 1985), kroatischer Fußballspieler
 Enes Talha Şenses (* 1998), türkischer Hochspringer
 Özer Enes Soylu (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Enes Hakan Tokyay (* 1975), deutscher Filmregisseur und Kameramann türkischer Herkunft
 Enes Tubluk (* 2000), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Enes Ünal (* 1997), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Bosnischer Personenname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname
Arabischer Personenname